Urojàinoie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Urojàinoie (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Urojàinoie (Sovetski), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Urojàinoie (Simferòpol), localitat de la república de Crimea, a Rússia